

Acronyme 
 MARCHE, protocole de secours d'urgence standardisé issu de la médecine militaire

Architecture 
 Marche (escalier), élément d'escalier

Dans le jargon populaire d’entraînement, « Marche a midi » fait référence à Une invitation d’entraînement à monter/descendre des pallier dans un escalier

Communes 
 Marche-en-Famenne, chef-lieu d'arrondissement en province de Luxembourg
 Marche-les-Dames, section de la ville de Namur
 La Marche, commune de la Nièvre

Histoire 
 Liste des comtes de la Marche, liste des comtes de la province de la Marche
 Longue Marche, retraite de l'armée communiste chinoise en 1935
 Marche (juridiction),  fief créé dans une zone frontalière au Moyen Âge
 Marche (province), région historique et culturelle française

Hydronyme 
 Marche (rivière), rivière du département des Ardennes et de la province de Luxembourg

Hygiène 
 Marche en avant (Hygiène), démarche qualitative d’hygiène

Musique 
 Marche (musique), genre musical au rythme cadencé
 Marche (touche), touche diatonique d'un clavier 
 Marche funèbre, œuvre musicale généralement écrite en mode mineur
 Marche harmonique, succession de mouvements harmoniques 
 Marche nuptiale, genre musical utilisé pour accompagner les mariages

Patronyme 
 Alfred Marche (1844-1898), explorateur et naturaliste 
 Grégoire Marche (1990), joueur de squash français 
 Roger Marche, (1924-1997), footballeur français

Politique 
 La République en marche
 Marches #NousToutes

Sociologie 
 Marche (manifestation), type de manifestation

Sport 
 Marche à pied, activité physique
 Marche athlétique, discipline sportive
 Marche d'approche, alpinisme

Télévision 
 Attention à la marche !, jeu télévisé français diffusé de 2001 à 2010 sur TF1

Toponymie 
 Marche (métro de Turin), station de la ligne 1 du métro de Turin
 Marche (métro de Milan), station de la ligne 5 du métro de Milan

Typographie 
 Code typographique#Marche typographique ou code typographique, ensemble de règles typographiques

Voir aussi

Notes et références